«Бриха́т-пара́шара-хо́ра-ша́стра» (, ) — классический трактат по джьотишу (ведийской астрологии), записанный на санскрите. Трактат состоит из 4 тыс. шлок (строф) в 100 главах. Это самый древний, объёмный и авторитетный классический текст по традиционному джьотишу. Он даёт подробную информацию о предсказательных техниках джьотиша и его принципах. Согласно традиции джьотиша, текст датируется 3 тыс. до н. э. и его автором является ведийский мудрец Парашара. Учёные датируют текст VII — VIII веками. Считатется, что текст трактата долгое время устно передавался из поколения в поколение.

В трактате повествуется о шестнадцати раши-варгах (частях знаков зодиака), правилах их использования, аспектах раши и граха (знаков и планет). Также в книге говорится о свойствах двенадцати бхава (домов) и их управителей и расположении управителей домов гороскопа в других домах. Трактат также рассматривает качества граха (девяти планет) и упаграха (вторичных планет и астрологических точек), способы вычисления каракамша (сути планеты), всевозможных йогах (планетных комбинациях и соединениях), планетных периодах, подпериодах и субпериодах, системе Аштака-варга и её использовании, объясняет правила интерпретации женских космограм, описывает планетные лучи и раскрывает другие аспекты джьотиша.

Литература

Ссылки 
 Брихат-Парашара-Хора-Шастра
 oldwikisource:बृहत्पाराशरहोराशास्त्र — оригинальный текст «Брихат-парашара-хора-шастры» на санскрите.

Тексты на санскрите
Индийская астрология